Postacie ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia:
 Thráin I – 5. król Plemienia Durina
 Thráin II – 12. król Plemienia Durina